Osoby o tym nazwisku:
 Kalina Szteyn – polska lekkoatletka
 Stanisław Szteyn – polski biolog